Lenkiewicz lautet der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Lenkiewicz (1722–1798), Generalvikar der Societas Jesu in Russland.
 Rebecca Lenkiewicz (* 1968), britische Dramatikerin und Drehbuchautorin